Herre var under medeltiden en titel (Dominus) som bara riddare fick använda. Birger jarls far var Herre till Bjälbo i Östergötland.

Herre kan idag syfta på:

 Herre – en artighetstitel för en man, se herr
 Herre – råder eller befaller över andra, se herr
  herr- – i sportsammang används förledet för att beteckna indelningsklass för män, se herridrott
 Herren – en i Bibel- och psalmtexter vanligt förekommande synonym för Gud
Länsherre – en innehavare av en förläning

Personer
 Bernhard Herre (1812–1849), en norsk författare
 Johnny Herre (1963–), en svensk jurist med inriktning på civilrätt
 Paul Herre (1876–1962), en tysk historiker

Se även
 Herrskap – en äldre artighetstitel